«Полтергейст 2» () — фильм ужасов Брайана Гибсона, сиквел фильма «Полтергейст».

Сюжет 

Семья Фрилингов в полном составе (папа Стив, мама Дайен, сын-подросток Робби и маленькая Кэрол Энн) переехала из Калифорнии в Аризону, мечтая поскорее забыть об ужасах, пережитых в доме, который был построен на месте древнего индейского кладбища, а потом разрушен злобным полтергейстом. Но кошмары не оставили Фрилингов в покое: сначала Кэрол Энн увидела в городе странного долговязого человека в костюме проповедника. Потом среди ночи Кэрол Энн поговорила по игрушечному телефону со своей бабушкой, которая именно в эту ночь умерла. В следующую ночь телефон опять зазвонил, и Кэрол Энн с ужасом проговорила «Они вернулись!…». Под предводительством Кэйна, демона в обличье проповедника, злобные привидения пытаются лестью заманить Кэрол Энн на «другую сторону».

Актёры 
 ДжоБет Уильямс — Дайн Фрилинг
 Крэйг Т. Нельсон — Стив Фрилинг
 Хезер О’Рурк — Кэрол Энн Фрилинг
 Оливер Робинс — Робби Фрилинг
 Зельда Рубинштейн — Танджина Бэрронс
 Уилл Сэмпсон — Тейлор
 Джулиан Бек — преподобный Генри Кейн
 Джеральдин Фицджеральд — Джессика Уилсон
 Джон Уайтклауд — старый индеец
 Ноубл Крэйг — большое животное

Награды и номинации

Ссылки 
 Кадры из «Полтергейста II» с участием Уилла Сэмпсона и мини-рецензия на фильм 

Фильмы Брайана Гибсона
Фильмы ужасов 1986 года
Фильмы ужасов США
Фильмы-сиквелы
Сиквелы фильмов ужасов
Фильмы о священниках
Фильмы о привидениях
Фильмы с музыкой Джерри Голдсмита